

События 
 Начало работы Первого Ватиканского Собора.
 26 июля — Британия запрещает Англиканскую церковь Ирландии.
 1 марта — Д. И. Менделеев предложил первый вариант Периодической системы химических элементов.
 10 мая — Торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США
 12 июля — начались двухдневные вооружённые столкновения австрийской армии с рабочими в Брно.
 7—9 августа — учредительный съезд Социал-демократической рабочей партии Германии в Эйзенахе.
 6—11 сентября — четвёртый конгресс Международного товарищества рабочих в Базеле.
 17 ноября — торжественно открыт для судоходства Суэцкий канал.
 19 декабря — президент Гаити генерал Сильвен Сальнав бежал с остатками своих войск из осаждённого и охваченного пожарами Порт-о-Пренса.
 27 декабря — президентом Гаити стал генерал Жан Никола Ниссаж-Саже.
 Война Босин в Японии закончилась в мае осадой форта Хакодатэ на острове Хоккайдо.

Наука

Театр

Литература

Метрополитен

Архитектура

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1869 году

 15 января — Станислав Выспяньский, польский поэт, драматург, художник (ум. 1907).
 21 января — Григорий Распутин, негласный духовник и фаворит семьи Николая II (ум. 1916).
 19 февраля — Ованес Тадевосович Туманян, армянский поэт и писатель, общественный деятель (ум. 1923).
 26 февраля — Надежда Константиновна Крупская, общественный и партийный деятель, супруга В. И. Ленина (ум. 1939).
 9 (21) марта — Ной Николаевич Жордания, грузинский социал-демократ, политический деятель Российской империи, глава правительства Грузинской Демократической Республики (ум.1953)
 22 марта — Эмилио Агинальдо, один из лидеров Филиппинской революции, первый президент Филиппин в 1899 — 1901 годах (ум. 1964)
 8 августа — Прохор Григорьевич Горохов, русский поэт-самоучка, автор слов песни «Бывали дни весёлые» (ум. 1925).
 20 сентября — Юозас Тумас-Вайжгантас, литовский писатель, литературовед и общественный деятель (ум. 1933).
 22 сентября — Пётр Николаевич Краснов, генерал-майор Русской императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Видный деятель Белого движения. Во время Второй мировой войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий.
 25 сентября — Адам Пилсудский, польский государственный деятель, брат Юзефа Пилсудского (ум. 1935)
 2 октября — Махатма Ганди, руководитель и идеолог движения за независимость Индии от Великобритании (ум. 1948).
 15 октября — Франсиско Ларго Кабальеро, испанский политик-синдикалист, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), премьер-министр Испании в 1936 — 1937 годах (ум.1946)
 18 октября — Йоханнес Линнанкоски, финский писатель (ум. 1913).
 22 октября — Филипп Андреевич Малявин, русский художник (ум. 1940).
 11 ноября — Виктор Эммануил III, король Италии в 1900 — 1946 годах (ум.1947)
 20 ноября — Зинаида Николаевна Гиппиус, русская писательница, драматург, литературный критик (ум. 1945).
 30 ноября — Константин Андреевич Сомов, русский художник, участник объединения «Мир искусства» (ум. 1939).
 31 декабря — Анри Матисс, французский художник и скульптор (ум. 1954).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1869 году

 18 февраля — Василий Тимофеевич Плаксин, русский писатель, историк литературы, литературный критик и педагог; статский советник (род. 1795).
 28 февраля — Альфонс де Ламартин, французский поэт и политический деятель (род. 1790).
 28 мая — Эрнст Вильгельм Генгстенберг, немецкий лютеранский богослов; профессор Берлинского университета.
 30 мая — Филипп Хорев (до пострижения Филипп Андреевич, в монашестве — Филарет), схимонах РПЦ, основатель Пещерной обители и киновии Боголюбовой Богоматери (род. 1802.
 3 июня — Джон Хобхаус, 1-й барон Бротон, британский политик и государственный деятель (род. 1786).
 20 июня — Хидзиката Тосидзо, японский военный деятель, зам. командира Синсенгуми, один из руководителей традиционалистского восстания против реставрации Мэйдзи (род. 1835).

См. также

Примечания